Veliki Školj kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Veliki Školj (ö i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Veliki Školj (ö i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar